Madison Elementary School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Madison Elementary School (Iowa), ID-Nr. 02001226
 Madison Elementary School (Pennsylvania), ID-Nr. 86002687
 Madison Elementary School (Utah), ID-Nr. 82004188